Яніцький — українське та польське (, читається Яніцкі) прізвище.

Відомі носії:
 Яніцький Василь Петрович — правозахисник та громадський діяч, член БППС
 Єжи Яніцький — польський прозаїк, драматург, журналіст, радіо- і кіносценарист
 Клементій Яніцький (1514 — 1543) —  польський латиномовний поет
 Пйотр Яніцький — таборівський староста

Українські прізвища
Польські прізвища